The Apparition – album dei Metal Inquisitor
The Apparition – film horror del 2012